Ostap (în ) este un prenume masculin ucrainean, întâlnit și ca nume de familie. Este echivalentul rusescului Evstafii, derivat de la grecescul Eustathius. În română echivalentul său este Eustatie/Eustațiu/Eustache.

Printre persoanele notabile ce poartă numele Ostap sunt:

 Ostap Bender, un personaj fictiv din romanul rus Cele 12 scaune.
 Ostap Dașkevici (ca. 1495 - 1535), un comandant al cazacilor ucraineni
 Ostap Ortwin, jurnalist polonez
 Ostap Steckiw, fotbalist canadian originar din Lviv
 Ostap Veresai (1803-1890), cobzar ucrainean

Andrei Ostap (1921–1995), sculptor și pictor român - moldovean de origine poloneză
Constantin Ostap (n. 1925), inginer și scriitor român
Victor Ostap (n. 1965), om de afaceri moldovean, patron și finanțator al clubului FC Rapid Ghidighici.